OPM ist:

 eine Abkürzung für One Punch Man, einem Webmanga, der auch als normaler Manga und Anime adaptiert wurde
 eine Stromsparmaßnahme von AMD-Prozessoren, siehe Cool’n’Quiet
 eine Band, siehe OPM (Band)
 eine Befreiungsbewegung in Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM)
 ein Maschinenbauunternehmen für die Lebensmittelindustrie in Alba (Piemont)
 ein Einkaufszentrum in Vilnius (Litauen), Ogmios prekybos miestas
 ein Online Process Monitor (OPM)
 eine Abkürzung für Optionspreismodell, siehe Option (Wirtschaft)
 eine Abkürzung für United States Office of Personnel Management 
 Optimal Propellant Maneuver, spezielles Rendezvous-Manöver der ISS mit einem Raumfrachter
 Oblique Plane Microscopy (OPM) eine Variante der Lichtscheibenmikroskopie
 eine Abkürzung für Oberster Patent- und Markensenat im Österreichischen Patentrecht

OPM